Modernizem je lahko:

 moderna umetnost, smer v umetnosti
 moderna arhitektura
 slovenska moderna, umetnostna smer na Slovenskem
 slovenska moderna (književnost)
 slovenska moderna (slikarstvo)
 Katoliški modernizem, smer v krščanski teologiji

Glej tudi 

 Moderna